Lupio puede referirse a:

 El nombre común de la planta Dioscorea communis.
 El nombre común de la planta Humulus lupulus.
 El nombre de una agencia digital de Ecuador - https://agencialupio.com/
 Acción de tomar un líquido